Mourão (gemeente), gemeente in het Portugese district Évora.
 Mourão (freguesia), hoofdplaats van deze gemeente.
 Mourão (Vila Flor), plaats in de Portugese gemeente Vila Flor .